Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Argentina è stato confermato il 3 marzo 2020.

Al 1º gennaio 2023 era stato confermato un totale di 9 891 139 casi, di cui 9 609 732 guariti e 130 124 morti, che rendono l'Argentina il secondo Paese del Sudamerica, dopo il Brasile, per casi totali e il terzo, dopo il Brasile e il Perù, per decessi. Il 7 marzo 2020, il ministero della salute ha confermato la prima morte documentata nel Paese, un uomo di 64 anni che si era recato a Parigi, che aveva anche altri problemi di salute; il caso è stato confermato come positivo solo dopo la morte del paziente.

Il 19 marzo 2020 in Argentina è stato stabilito un lockdown a livello nazionale. Il governo ha successivamente esteso il lockdown fino a metà aprile, poi al 26 aprile, e il 25 aprile il presidente Alberto Fernández ha annunciato che sarebbe stato esteso nelle principali città fino al 10 maggio. Il lockdown è stato revocato in tutto il Paese, ad eccezione dell'area urbana della Grande Buenos Aires (dove vive il 31,9% della popolazione del Paese), il 10 maggio, con la Grande Buenos Aires in lockdown fino al 24 maggio, data poi rinviata al 7 giugno e poi al 28 giugno, dopo un significativo aumento nel numero di nuovi casi in questa zona. Il 26 giugno, Fernández ha annunciato che le restrizioni alla circolazione in quest'area, precedentemente allentate, sarebbero state nuovamente rafforzate fino al 17 luglio a causa di un forte aumento dei casi nei giorni precedenti. Infine, il 17 luglio, il lockdown avrebbe dovuto essere gradualmente allentato in più fasi per portare al ritorno alla normalità, sebbene le restrizioni siano state estese più volte fino all'8 novembre 2020.

Le risposte alla pandemia in Argentina hanno incluso restrizioni al commercio e alla circolazione, la chiusura delle frontiere e la chiusura di scuole e istituzioni educative. Focolai di infezioni e decessi si sono verificati in case di riposo, carceri e altri centri di detenzione, ed in aree urbane. Il numero di test è aumentato nel tempo, anche se ci sono state preoccupazioni in quanto sono stati effettuati meno test rispetto ad altri Paesi del continente come Cile e Perù.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità della COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Cronistoria 
Il 7 marzo, il Ministero della Salute ha confermato la prima morte nel paese, un uomo di 64 anni che aveva viaggiato a Parigi, e che aveva avuto anche altri problemi di salute; il caso è stato confermato come positivo alla COVID-19 solo dopo la morte del paziente.

Il 19 marzo, l'Argentina è entrata in lockdown a livello nazionale. Il governo argentino ha annunciato la proroga del blocco, che inizialmente doveva concludersi il 31 marzo, spostandola a metà aprile e successivamente al 26 aprile. Il 25 aprile, il presidente argentino Alberto Fernández ha annunciato che il blocco si sarebbe prolungato nelle principali città fino al 10 maggio. Il 10 maggio il blocco è stato sospeso in tutto il paese, ad eccezione della zona urbana di Buenos Aires, dove è stato previsto in un primo momento di continuare almeno fino al 24 maggio. La data di apertura della zona è stata spostata al 7 giugno, e portata successivamente al 28 giugno dal governatore di Buenos Aires, Axel Kicillof, in seguito ad un grande balzo in avanti del numero dei nuovi casi che si sono verificati in quest'area.

Tra le misure di contenimento dei contagi adottate dal governo, ci sono state restrizioni al commercio e alla circolazione, chiusura delle frontiere, chiusura delle scuole e degli altri istituti di istruzione. Vari focolai di infezione e decessi si sono verificati in case di cura, carceri e altri centri di detenzione e aree urbane. I numeri sono aumentati nel tempo, date anche le preoccupazioni che il numero di test era inferiore rispetto ad altri paesi della regione come il Cile e il Perù (1.230 test per ogni milione di abitanti dell'Argentina rispetto ai 9000 degli altri due paesi).

Risposta sanitaria 
Il Ministero della Salute ha convocato gli operatori sanitari per fornire servizi sanitari nel contesto della pandemia, in cerca di rafforzare le squadre costituite dai governi nazionali e provinciali. Questa chiamata includeva infermieri, biochimici, fisioterapisti e medici, in particolare nei settori della clinica medica, della cardiologia, della pneumologia, della terapia intensiva per adulti e pediatrica, dell'emergenza, della pediatria e della medicina generale e familiare. Sono state anche ricevute proposte di professionisti di altre specialità. Circa 4.000 persone hanno aderito a una chiamata dell'Università di Buenos Aires (UBA) per convocare volontari per aiutare nella campagna di vaccinazione antinfluenzale, studenti di medicina avanzata per essere in triage in tende vicino agli ospedali dove i pazienti verranno controllati per la prima volta.

Il test "NEOKIT-COVID-19" è stato creato dagli scienziati argentini per consentire una rapida diagnosi di COVID-19.

L'ANLIS-Malbrán (Amministrazione nazionale dei laboratori e degli istituti sanitari ha iniziato a svolgere 300 test giornalieri COVID-19. Successivamente, dopo che sono stati raggiunti 820 casi confermati, il Ministero della Salute ha avviato la consegna di 35.000 reagenti per espandere il numero di laboratori diagnostici in tutte le 24 giurisdizioni al fine di decentralizzare i test, facendo aumentare il numero di test nel tempo. Le cliniche private saranno in grado di eseguire fino a 7.500 test giornalieri per decomprimere il sistema sanitario pubblico. In precedenza, la consegna del risultato diagnostico richiedeva in media dai quattro ai cinque giorni per i pazienti in cliniche private.

Il 17 aprile, è stato creato uno studio clinico basato sulla donazione di plasma di pazienti guariti da COVID-19 per scoprire se gli anticorpi di un paziente guarito potrebbero avvantaggiare coloro che sono infetti. È iniziato negli ospedali e nei centri di emoterapia nella Grande Buenos Aires e dovrebbe essere esteso al resto del paese.

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19
 Pandemia di COVID-19 nel mondo
 Misure di confinamento nel mondo dovute alla pandemia di COVID-19

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Argentina
Sanità in Argentina